Koyulhisar, ciutat de Turquia, capital del districte del mateix nom a la província de Sivas
 Koyul Hişar, fortalesa romana d'Orient, anomenada pels grecs Baphaeon
 Koyul Hişar o Koyunlu Hişar, fortalesa romana d'Orient al nord-est de Bursa (actual Turquia)